

Persone 
 Djamel Zidane – (1955) calciatore algerino
 Zinédine Zidane – (1972) allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Enzo Zidane – (1995) calciatore franco-spagnolo, figlio di Zinédine
 Luca Zidane – (1998) calciatore franco-spagnolo, figlio di Zinédine
 Théo Zidane – (2002) calciatore franco-spagnolo, figlio di Zinédine
 Élyaz Zidane – (2005) calciatore franco-spagnolo, figlio di Zinédine

Altro 
 Zidane: A 21st Century Portrait – colonna sonora dell'omonimo documentario

Pagine correlate 
 Zidan